Meggelen ist der Familienname folgender Personen:
 Fia van Veenendaal-van Meggelen (1918–2005), niederländische Politikerin
 Jolanda van Meggelen, niederländische Judoka